

Geografia 
Azizbekov – comune dell'Azerbaigian
Azizbekov – denominazione della città armena di Vajk tra il 1956 e il 1994
Azizbekov – precedente denominazione del comune armeno di Aregnadem
Azizbekov – denominazione del comune azero di Daylaqlı fino al 2003
Azizbekov – precedente denominazione del comune armeno di Zaritap

Altro 
Azizbekov – forma russa con cui è spesso citato il rivoluzionario azero Məşədi Əzizbəyov (1876-1918)